Ajalvir är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Ajalvir ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ajalvir är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ajalvir. Runt Ajalvir är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ciudad Lineal,  km sydväst om Ajalvir. Trakten runt Ajalvir består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid